Натуральне число 1779
 1779 рік до нашої ери
 1779 рік нашої ери